Конюховский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Конюхи.

История 
 1462 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Конюхи 
 с. Заберёзки 
 с. Залесье

Примечания